Муртаза может означать:
 Имя
 Муртаза — распространённое среди мусульманских народов имя арабского происхождения. Значение имени: избранный, излюбленный, любимый

Персоналии
Муртаза Губайдуллович Рахимов, президент Республики Башкортостан.
Муртаза — хан Золотой орды.
 Муртаза, Шерхан (род. 1932) — казахский писатель, народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

 Населённые пункты
 Муртаза — деревня в Стерлибашевском районе Башкортостана.
 Муртаза — деревня в Бавлинском районе Татарстана.